Marian Zarzycki (1877–1940), podpułkownik tytularny artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Marian Zarzycki (1896–1981), pułkownik saperów Wojska Polskiego.